Владимир Иванович Давтян (1 октября 1925, Тифлис, СССР — 23 декабря 1991, Москва, Россия) — советский футболист. Вратарь.

Карьера 
За свою карьеру выступал в советских командах «Мотор» (Тбилиси), «Трудовые резервы» (Тбилиси), «Трудовые резервы» (Москва), «Локомотив» (Тбилиси), «Локомотив» (Москва), «Спартак» (Москва) и «Шахтёр» (Сталино).

По завершении карьеры игрока в 1991 году работал тренером команды Зангезур.
Похоронен на Армянском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте fanat1k.ru

Футболисты СССР
Игроки ФК СКИФ Москва
Игроки ФК «Локомотив» Тбилиси
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Спартак» Москва
Футбольные тренеры СССР